Vas o No Vas ("Ga je of ga je niet") is de Spaanse naam voor het programma Deal or No Deal en wordt gebruikt in;

 Vas o No Vas (Mexico)
 Vas o No Vas (Verenigde Staten)